Кеннет Черуйот — кенийский легкоатлет, который специализировался в беге на длинные дистанции. Бронзовый призёр чемпионата мира по полумарафону 1997 года в личном первенстве с личным рекордом — 1:00.00. Победитель 25-километрового пробега BIG 25 1997 года с мировым рекордом — 1:13.58 ().

Выступал на олимпийских играх 2000 года на марафонской дистанции, которую не смог закончить.

Женат на олимпийской чемпионке Нэнси Лангат.

Достижения 
 Победитель Роттердамского марафона 2000 года — 2:08.22
 2-е место на Роттердамском марафоне 2001 года — 2:07.18 — 
 2-е место на Роттердамском марафоне 2002 года — 2:09.43

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Кении
Марафонцы Кении